Бра́йан Хосуэ́ Овье́до Химе́нес (; 18 февраля 1990, Сан-Хосе) — коста-риканский футболист, защитник и полузащитник клуба «Реал Солт-Лейк» и сборной Коста-Рики.

Клубная карьера 
Брайан Овьедо начал свою профессиональную карьеру в 2009 году в клубе «Саприсса». Зимой 2010 года он перебрался в датский футбольный клуб «Копенгаген», подписав контракт на 3 года. За первый год в «Копенгагене» Овьедо принял участие лишь в четырёх играх клуба и зимой 2011 года отправился в аренду до конца сезона в «Норшелланн», где стал игроком основного состава. Более того, в «Норшелланне» Овьедо завоевал первый в своей европейской карьере трофей — Кубок Дании.

В сезоне 2011/12 Брайан вернулся в «Копенгаген», где стал играть намного больше, чем раньше. За сезон он принял участие в 30 играх клуба и забил 2 гола, а также стал чемпионом Дании и обладателем Кубка страны.

31 августа 2012 года Овьедо перешёл в английский футбольный клуб «Эвертон», подписав контракт на 4 года. 22 сентября 2012 года Брайан дебютировал в новой команде, выйдя на замену Стивену Пинару в выездной игре против «Суонси Сити», завершившейся победой «Эвертона» со счётом 3:0. Всего же в дебютном сезоне Брайан принял участие в 15 матчах АПЛ, чаще всего выходя на замену. Единственный раз выйти на поле в основном составе Овьедо удалось 24 ноября в игре против «Норвича».

Сезон 2013/14 Овьедо также начал не в качестве футболиста основы «Эвертона»: первый раз он вышел на поле в матче Премьер-лиги 21 сентября в игре против «Вест Хэма», заменив на 52 минуте игры Леона Османа. В конце ноября травму получил один из лидеров «Эвертона» левый защитник Лейтон Бейнс, что позволило 30 ноября выйти Брайану в стартовом составе на матч против «Сток Сити». В этой игре «Эвертон» победил со счётом 4:0, а сам футболист сумел отметиться голом и результативной передачей. 4 декабря 2013 года Овьедо вновь вышел в основном составе «ирисок»: на этот раз в гостевом поединке против «Манчестер Юнайтед». На 85 минуте встречи Овьедо удалось забить гол, который принёс «Эвертону» первую победу (1:0) на «Олд Траффорд» с 1992 года. Благодаря своей уверенной игре в отсутствии Бейнса, Овьедо сумел завоевать место в составе «ирисок» и после того как тот оправился от травмы: Брайан часто продолжал выходить на поле в стартовом составе, но уже на позиции левого полузащитника, а не левого защитника. 25 января 2014 года в матче Кубка Англии против «Стивениджа» Овьедо получил двойной перелом ноги, из-за чего выбыл до конца сезона.

30 января 2017 года Брайан Овьедо и Даррон Гибсон перешли в «Сандерленд», где воссоединились с бывшим тренером «Эвертона» Дэвидом Мойесом. За «чёрных котов» Овьедо дебютировал 4 февраля в матче против «Кристал Пэлас», выйдя в стартовом составе.

В июле 2019 года Овьедо вернулся в «Копенгаген», подписав трёхлетний контракт.

4 августа 2022 года Овьедо на правах свободного агента подписал контракт с клубом MLS «Реал Солт-Лейк». В высшей лиге США дебютировал 27 августа в матче «Далласа», выйдя на замену вместо Эндрю Броуди на 84-й минуте.

Карьера в сборной 
Овьедо выступал за молодёжную сборную Коста-Рики, в составе которой в 2009 году играл на чемпионате мира для игроков этого возраста.

За главную сборную страны выступает с 2010 года. В 2011 году он сыграл в двух матчах национальной команды на Золотом кубке КОНКАКАФ.

В 2012—2013 годах отыграл в 9 отборочных матчах к чемпионату миру 2014, однако сам турнир пропустил из-за травмы.

В 2017 году на Золотом кубке КОНКАКАФ дошёл со сборной до полуфинала.

Участвовал в чемпионате мира 2018 в России.

Был включён в состав сборной Коста-Рики на Золотой кубок КОНКАКАФ 2019. В первом матче в групповом раунде против сборной Никарагуа забил гол на 7-й минуте и вместе с командой добился победы со счётом 4:0.

Был включён в состав сборной на чемпионат мира 2022 в Катаре.

Достижения

Командные 
 «Копенгаген»
 Чемпионат Дании: 2009/10
 Кубок Дании: 2011/12
 «Норшелланн»
 Кубок Дании: 2010/11

Статистика выступлений

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: 29 матчей / 1 гол; 11 побед, 7 ничьих, 11 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Сандерленда»
 Профиль на сайте «Копенгагена» 
 
 
 
 
 

Футболисты Коста-Рики
Игроки сборной Коста-Рики по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Коста-Рики по футболу
Игроки ФК «Депортиво Саприсса»
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Норшелланн»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Реал Солт-Лейк»